Oussa (Petchora), rivière de Russie, affluent du Petchora
 Oussa (Tom), rivière de Russie, affluent du Tom